Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1991 odbyły się między 23 a 31 marca 1991 w kanadyjskim Winnipeg, w nieistniejącej już Winnipeg Arena.

Tytuł mistrzów świata po 24 latach powrócił do Szkotów (David Smith), którzy w finale pokonali Kanadyjczyków (Kevin Martin) 7:2, jedyną porażką Kanady była ta w finale. W półfinałach Norwegia (Eigil Ramsfjell) przegrała 3:5 z Kanadą a USA (Steve Brown) 2:4 ze Szkocją.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1991
1991 w curlingu
1991 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Winnipeg